O Córrego Cafuá é um córrego brasileiro que nasce na região leste do município de Volta Redonda e deságua no Córrego Brandão, sendo portanto um afluente deste.

Ver também
 Rio Paraíba do Sul
 Bacia do rio Paraíba do Sul

Cafuá